Weteringpoort (Amsterdam), een voormalige stadspoort.
 De Weteringpoort (brug), de over het water van deze poort gebouwde brug. 
 Weteringpoort (Noordwijk), een straat